Sinfonía (que, según el Diccionario de la Real Academia Española, proviene del latín symphonĭa, que a su vez proviene del griego συμφωνία, de σύμφωνος, "que une su voz", "acorde") puede ser:

 Sinfonía es una composición instrumental para orquesta.
 Sinfonía es un instrumento musical medieval.
 Sinfonía es la armonía de los colores.
 Sinfonia, se refiere más comúnmente a una pieza orquestal del siglo XVII o XVIII utilizada como introducción, interludio o posludio de una ópera, oratorio, cantata o suite.

 El término inglés Symphony puede referirse a IBM Lotus Symphony, una suite ofimática libre